Енбекшинский сельский округ

 Енбекшинский сельский округ (Алакольский район) — сельский округ в Алакольском районе Алматинской области.
 Енбекшинский сельский округ (Коксуский район) — сельский округ в Енбекшильдерском районе Алматинской области.
 Енбекшинский сельский округ (Атырауская область) — сельский округ в Атырауской области.
 Енбекшинский сельский округ (Кызылординская область) — сельский округ в Кызылординской области.
 Енбекшинский сельский округ (Павлодарская область) — сельский округ в Павлодарской области.
 Енбекшинский сельский округ (Южно-Казахстанская область) — сельский округ в Южно-Казахстанской области.